Ivo Garrani (1924-2015) – attore e doppiatore italiano
 Toni Garrani, propr. Antonio Garrani (1951) – attore, doppiatore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano. Figlio dell'attore Ivo